Зонн — фамилия. Известные носители:

 Зонн, Борис Яковлевич (1864—1928) — русский архитектор;
 Зонн, Влодзимеж (1905—1975) — польский астроном.
 Зонн, Игорь Сергеевич (род. 1938) — географ, эколог, доктор географических наук, профессор.
 Зонн, Сергей Владимирович (1906—2002) — российский специалист по лесным почвам.

См. также 
 Зон